Ок-Парк — топоним ():

Населённые пункты 
 Ок-Парк (Иллинойс)
 Ок-Парк (тауншип, Миннесота)
 Ок-Парк-Хайтс (город, Миннесота)